Линдаль  — фамилия. Известные носители:
 Линдаль, Аксель (род. 1995) — шведский футболист.
 Линдаль, Вальборг (?—?) — шведская фигуристка.
 Линдаль, Катрин (род. 1970) — шведская кёрлингистка.
 Линдаль, Маргарета (в замужестве Маргарета Драйбур) (род. 1974) — шведская кёрлингистка.
 Линдаль, Марита (1938—2017) — финляндская 7-я Мисс Мира (1957).
 Линдаль, Томас (род. 1938) — шведский химик, Нобелевский лауреат 2015 г.
 Линдаль, Хедвиг (род. 1983) — шведская футболистка.
 Линдаль, Эрик (1891—1960) — шведский экономист.